San-tao Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Santong He, vattendrag, Jilin, 
 Sandaogou He (vattendrag i Kina, lat 41,80, long 126,95), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar